Натуральне число 1601
 1601 рік до нашої ери
 1601 рік нашої ери